Laham ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Al-Laham (1962–2011), deutscher Betriebswirt
 Gregor III. Laham (* 1933), syrischer Geistlicher, melkitischer Patriarch von Antiochien